Closeup, close up oder close-up steht für:

 eine Naheinstellung bei Film- und Fotoaufnahmen, siehe Einstellungsgröße #Nahe Einstellungen (close-ups)
 Close Up, eine ehemalige österreichische Fernsehsendung
 Close Up (Kinomagazin), eine Kultursendung des ZDF
 Tischzauberei, eine Sparte der Zauberkunst, siehe Zauberkunst #Tischzauberei (Mikromagie, Close-up)
 Close-Up (1990) (Nema-ye Nazdik), iranischer Film